Järnsulfat finns i två olika former:

Järn(II)sulfat (FeSO4), vanligen med sju molekyler kristallvatten, ett vattenlösligt ämne med gröna kristaller som förekommer naturligt i mineralerna rozenit och melanterit
Järn(III)sulfat (Fe2[SO4]3), en förening av trevärt järn och sulfatjoner som förekommer naturligt i ett flertal mineraler, bland andra coquimbit.